Појам Санта Ана може да се односи на:
Антонио Лопез де Санта Ана, мексички генерал и председник
Санта Ана (река), река у САД
Санта Ана (ветар), ветар
Санта Ана (вулкан), вулкан
Санта Ана (Салвадор), град у Салвадору
Санта Ана (Калифорнија), град у САД у савезној држави Калифорнија
Санта Ана (Тексас), град у САД у савезној држави Тексас
Санта Ана (округ Стар, Тексас), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас